Namen ist:

 der deutsche und niederländische Name der belgischen Stadt Namur 
 die ehemals von dort verwaltete Grafschaft Namur
 die heute von dort verwaltete Provinz Namur

 
Siehe auch: Name